Квалификациите за Световното първенство по футбол 2014 в зона Северна Америка включва 35 отбора от континента, които спорят за три директни квоти и една чрез между-континентален плейоф за световното първенство.

Формат 
През март 2011, ФИФА съобщава, че КОНКАКАФ няма да получи четири директни квоти както дотогава. За това последваха промени във формата на квалификации в тази зона. Няколко дни по-късно членове от КОНКАКАФ представиха пред ФИФА новия формат, който е приет веднага и включва четири етапа. 
 Първи кръг. 10-те най-слаби отбори играят 5 мача на разменено гостуване за да намалят отборите до 30.
 Втори кръг. 6 групи по 4 отбора. Включва 5-те победителя от първия етап плюс отборите класирани от 7 до 25 място. Първият отбор от всяка група се класира за следващата фаза.
 Трети кръг. 3 групи по 4 отбора. Отборите от 1 до 6 място се изправят срещу 6-те победителя от предишния етап. Първите два отбора от всяка група продължават напред.
 Четвърти кръг. Първите два отбора от всяка група участват в една група от 6 отбора. Първите 3 отбора се класират за Световното първенство, а четвъртия ще участва на между-континенталния плейоф.
 Между-континентален плейоф. Четвъртият отбор в групата от Четвъртия кръг ще се срещне с първия отбор в групата от третия кръг на квалификациите в зона Океания в два мача на разменени гостувания. Победителят в общия резултат от тях се класира за Световното.

Участници 
Класацията на ФИФА от март 2011 се използва за определяне на отборите за първите три кръга. (Мястото в класацията е показана в скобите)

{|
!Започват от третия кръг  (Класирани 1-во до 6-о)
!Започват от втория кръг  (Класирани 7-о до 25-о)
!Започват от първия кръг  (Класирани 26-о до 35-о)
|- valign=top
|
  (19)
  (27)
  (38)
  (48)
  (53)
  (64)
|
  (68)
  (84)
  (92)
  (94)
  (95)
  (99)
  (101)
  (109)
  (114)
  (119)
  (125)
  (130)
  (131)
  (137)
  (146)
  (148)
  (158)
  (164)
  (165)
|
  (166)
  (166)
  (177)
  (182)
  (193)
  (193)
  (199)
  (200)
  (202)
  (202)
|}

Първи етап 

Първия етап се състои от 5 мача на разменено гостуване, който включва 10-те най-слаби отбори в Северна Америка. Победителите продължават във втория етап.

Мачове 
Мачовете бяха изтеглени на 26 април 2011.

|}
 Бележка 1: Първоначално Бахамите са определени за домакини, но впоследствие домакинствата за разменени.

Втори етап 

Втория етап включва отборите от 7 до 25 място от класацията заедно с 5-те победителя от първия кръг. Отборите бяха разпределени в 4 групи с по 6 отбора по време на жребия в Рио де Жанейро, Бразилия на 30 юли 2011. Първите отбори от всяка група продължават в третия кръг.

Урни 
Отборите са разпределени в 4 урни – от урна 4 до урна 7.

 Отборите с † се класират от първия етап.

Групи

Група A

Група B

Група C 

  се отказват от турнира на 19 август 2011 и не са заместени.

Група D

Група E

Група F

Трети етап 

Третия етап включва най-добрите 6 отбора в класацията и 6-те победителя от втория етап. Отборите бяха разпределени в групи по време на жребия в Рио де Жанейро, Бразилия на 30 юли 2011. Първите два отбора от всяка група продължават в четвъртия кръг.

Урни 
Тъй като жребия се проведе преди завършването на втория етап, само шест отбора бяха ясни по време на жребия. Отборите са разделени в три урни. Урна 1 съдържа първите 3 отбора в класацията, урна 2 са от 4 до 6 място, а в урна 3 са 6-те победителя от втория кръг.

† Победителите от втория етап не са известни по време на жребия

Групи

Група A

Група B

Група C

Четвърти етап 

В четвъртия етап участие взимат тримата победители и завършилите на второ място от трите групи в третия кръг. Отборите участват в 1 група и играят по между си на разменено гостуване.

Първите три отбора в крайното класиране се класират за финалите на Световното първенство, а четвъртия отбор играе междуконтинентален плейоф срещу шампиона на зона Океания.

Източници 

КОНКАКАФ